Мендельсо́н () — єврейське прізвище.

Відомі носії:

 Альфред Мендельсон (; 1910—1966) — румунський композитор, диригент, педагог.
 Бен Мендельсон (;  1969) — австралійський актор.
 Еріх Мендельсон ( 1887—1953) — німецький архітектор.
 Кертіс Лестер Мендельсон (; 1913—2002) — американський акушер-гінеколог, відомий найдокладнішим на той час описанням у 1946 році , пізніше названим за його іменем.
  (; 1926—1988) — американський педіатр, критик медичного патерналізму, ортодоксальних уявлень в акушерстві, автор кількох книжок.
 Фанні Мендельсон (; 1805—1847) — німецька співачка, піаністка і композиторка, сестра Фелікса Мендельсона.
 Фелікс Мендельсон (; 1809—1847) — німецький композитор єврейського походження, піаніст, органіст, диригент, музично-громадський діяч.

Епоніми:
 Весільний марш — весільний марш, названий на честь його творця Фелікса Мендельсона.
  — синдром аспірації шлункового вмісту, що вперше описаний при випадках загальної анестезії в акушерстві.
 3954 Мендельсо́н (3954 Mendelssohn) — астероїд головного поясу, відкритий 24 квітня 1987 року.

Епоніми
єврейські прізвища